Gliszczyński – polski herb szlachecki i jego odmiany: Gliszczyński, Gliszczyński I, Gliszczyński II, Gliszczyński III, Gliszczyński IV, Gliszczyński V (VI), Gliszczyński VII

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Gliszczyński (1830–1903) – polski ginekolog
 Anna Gliszczyńska-Świgło (ur. 1966) – polska towaroznawczyni, profesor doktor habilitowana nauk rolniczych
 Antoni Gliszczyński (1766–1835) – polski urzędnik i polityk
 Artur Glisczyński (1869–1910) – polski dziennikarz, publicysta i poeta
 Artur Gliszczyński (ur. 1981) – polski koszykarz
 Dorota Gliszczyńska (ur. 1967) – polska piłkarka ręczna
 Henryk Gliszczyński (1893–1940) – polski wojskowy
 Józef Gliszczyński (?–1799) – kasztelan biechowski
 Krzysztof Gliszczyński (ur. 1962) – polski malarz, rysownik i pedagog
 Małgorzata Kozera-Gliszczyńska (1961–1992) – polska koszykarka
 Michał Gliszczyński (1814-1874) – polski nauczyciel, znawca historii powszechnej i literatury, pisarz i tłumacz